Попрядухин — фамилия; имеет женскую форму Попрядухина.
 Попрядухин, Александр Иванович (1938—2013) — сотрудник Министерства внутренних дел СССР, Герой Советского Союза.
 Попрядухин, Роман Николаевич (1928—2014) — советский архитектор.